Мэтью () — английская фамилия. Известные носители:
 Мэтью, Майкл (род. 1984) — багамский бегун на 400 метров, олимпийский чемпион в эстафете 4×400 метров (2012).
 Мэтью, Саймон (род. 1984) — датский поп-музыкант.
 Мэтью, Уильям Диллер (1871—1930) — канадо-американский палеонтолог, специалист по ископаемым млекопитающим.

Другое 
 Мэтью — мощный тропический циклон над Карибским морем 2016 г.

См. также 
 Маттео (значения)
 Мэттью
 Мэтьюз